Кушчи ()деревня, расположенная в Цалкском муниципалитете Грузии. Население деревни 893 жителя (Среди которых по данным на 2002 год 427 мужчин и 466 женщин). 98 % населения составляют армяне.

Примечания

Населённые пункты Цалкского муниципалитета